San Telmo est une expression espagnole qui peut désigner divers personnages et lieux associés au monde maritime :

Saints 
Saint Érasme de Formia, dit San Elmo ou San Telmo en espagnol et Saint Elme en français, patron des marins.
Bienheureux Pedro González Telmo, patron des marins espagnols et portugais, également appelé San Telmo.

Édifices et sites 

 San Telmo (Buenos Aires), quartier (barrio) de la ville de Buenos Aires.
 Le Club Atlético San Telmo, équipe de football basée dans ce barrio.

 Le palais de San Telmo à Séville.
 Le pont de San Telmo à Séville.
 Le pavillon de San Telmo à Séville.
 Le musée San Telmo à Saint-Sébastien.
 San Telmo ou Sant Elm, localité de la commune d'Andratx, à Majorque

Marine 
 San Telmo (navire), navire espagnol qui a découvert l'Antarctique, en ayant fait naufrage en 1819.
  dans les Îles Shetland du Sud, nommée en référence à ce navire
 Le  créature de la mythologie philippinaise, associée au feu de Saint Elme.

Voir aussi